Rodenbach ist ein geographischer Name.

Orte:
nach Bundesländern und Namenszusatz alphabetisch geordnet

 Rodenbach am Main, Stadtteil von Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Rodenbach (Altenstadt), Ortsteil der Gemeinde Altenstadt im Wetteraukreis, Hessen
 Rodenbach (Frankenberg), Stadtteil von Frankenberg (Eder) im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Rodenbach (Gersfeld), Ortsteil der Gemeinde Gersfeld (Rhön) im Landkreis Fulda, Hessen
 Rodenbach (Haiger), Stadtteil von Haiger im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Rodenbach (bei Hanau), Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Rodenbach (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Gronau von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Rodenbach (Kürten), Wohnplatz in der Gemeinde Kürten, Nordrhein-Westfalen
 Rodenbach (Ebertsheim), Ortsteil der Gemeinde Ebertsheim im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Rodenbach (Neuwied), Stadtteil von Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Rodenbach bei Puderbach, Gemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Rodenbach (Wawern), Ortsteil von Wawern (Eifel) im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Rodenbach (Westpfalz), Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Rodenbach (Eder), linker Zufluss der Eder am Ortseintritt von Frankenberg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Rodenbach (Eisbach), linker Zufluss des Eisbachs (zum Rhein) in Ebertsheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Rodenbach (Lache), Oberlauf der Lache (zur Kinzig) bis unterhalb von Niederrodenbach, Gemeinde Rodenbach, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Rodenbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn vor Goßfelden, Gemeinde Lahntal, mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Rodenbach (Main, Unterfranken), linker Zufluss des Mains vor Etwashausen, Stadt Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern; siehe Bimbach (Main)#Rodenbach
 Rodenbach (Strunde), linker Zufluss der Strunde in Gronau, Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rodenbach (Wapelbach), rechter Zufluss des Wapelbachs oder der Wapel bei Kaunitz, Stadt Verl, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

Rodenbach ist der Name folgender Personen:
 Albrecht Rodenbach (1856–1880), flämischer Autor
 Georges Rodenbach (1855–1898), belgischer Dichter
 Ferdinand Rodenbach (1714–1783), deutscher Militärchirurg

Rodenbach steht außerdem für:
 Rodenbach (Bier), Biermarke aus Roeselare, Belgien

Siehe auch:
 Radenbach
 Rödenbach
 Rotenbach
 Rothenbach (Begriffsklärung)